Алексей Александрович Воробьёв:
 Воробьёв, Алексей Александрович (род. 1969) — российский пауэрлифтер.
 Воробьёв, Алексей Александрович (1922—1976) — советский чувашский поэт и переводчик.